Веце:

 Веце — коммуна в Германии, в земле Северный Рейн — Вестфалия.
 Веце — аэропорт, расположенный в районе Нижний Рейн на западе Германии.